41e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 41e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid